Список ендемічної флори Ефіопії налічує 476 видів, що належать до 224 родів та 70 родин.

Список ендемічних видів

Джерела 

 Tesfaye Awas. Endemic plants of Ethiopia: Preliminary working list to contribute to National plant conservation target
 Ethiopian Endemic Plants

Посилання 

 Ethiopia // Living National Treasures

 
флора Ефіопії
Ефіопія